Leandro Marconi ist der Name folgender Personen:
* Leandro Marconi (Architekt, 1763) (1763–1837), italienischer Architekt und Maler
 Leandro Marconi (Architekt, 1834) (1834–1919), polnischer Architekt